Financijski pokazatelji (ili pokazatelji analize financijskih izvještaja) su racionalni brojevi, odnosi dviju ili više ekonomskih veličina pri čijim se izračunima u pravilu jedna ekonomska veličina dijeli s drugom. Formiraju se i računaju radi sinteze i jednostavnijeg pregleda informacija o poslovanju kompanija. Temelj za izračun financijskih pokazatelja su informacije u financijskim izvještajima kompanija i, za neke pokazatelje, cijene dionica kompanija na tržištima kapitala, ako se dionicama kompanija trguje na nekome od tržišta kapitala.

Financijski pokazatelji uobičajeno se izražavaju kao postotak, npr. 10%, ili kao decimalna vrijednost, npr. 0,1. Najčešće ih računaju i koriste kao alat u analizi revizori, banke, ulagači na financijskim tržištima i ostali zainteresirani za financijski položaj kompanija. Često ih računaju i same kompanije, za internu uporabu ili objavu zainteresiranim ulagačima u kompaniju.

Metodologija izračuna i usporedivost pokazatelja 
Pojedinačni pokazatelj može se izračunati na temelju bilo koje dvije ekonomske veličine. S obzirom na veliku količinu informacija sadržanih u financijskim izvještajima kompanija, može se sastaviti vrlo velik broj smislenih pokazatelja. Ne postoje standardiziran popis financijskih pokazatelja, niti standardizirana pravila njihova izračuna. Većina izvora i autora u financijskoj literaturi primjenjivat će ili donekle drugačiji popis financijskih pokazatelja ili drugačiji način izračuna određenog pokazatelja. Međutim, većina najvažnijih financijskih pokazatelja gotovo se uvijek računa na isti način. 

Dodatni problem usporedivosti izračunatih financijskih pokazatelja između različitih kompanija, različitih sektora gospodarstava te različitih kompanija i sektora u različitim zemljama proizlazi iz ulaznih podataka na temelju kojih se podaci računaju. Gotovo svi podaci na temelju kojih se pokazatelji računaju proizlaze iz računovodstvenog okvira, a na različitim područjima primjenjuju se različiti računovodstveni standardi: MSFI i/ili US GAAP na međunarodnoj razini, MSFI ili HSFI u Republici Hrvatskoj ovisno o veličini kompanije. Čak i unutar tih standarda kompanije imaju mogućnost izbora između različitih računovodstvenih politika kojima utječu na svoj financijski rezultat i visinu pojedinih stavki u bilanci. Dodatno, ne može se uvijek pretpostaviti da su financijski izvještaji potpuno objektivni zbog mogućnosti prijevara i nenamjernih pogrešnih iskaza u financijskim izvještajima. 

Iz svih tih razloga financijski pokazatelji su rijetko u potpunosti usporedivi.

Klasifikacija i izračun financijskih pokazatelja 
U nastavku je jedna od češćih klasifikacija i način izračuna najčešće korištenih financijskih pokazatelja utemeljenih na bilanci i računu dobiti i gubitka:

Uz financijske pokazatelje izračunate na temelju podataka iz bilance i računa dobiti i gubitka, postoji i posebna klasifikacija financijskih pokazatelja koji se računaju na temelju izvještaja o novčanom toku (rjeđe korišteni), posebna klasifikacija financijskih pokazatelja za banke, ostale financijske institucije i sl.

Korisnici financijskih pokazatelja 
Financijske pokazatelje najčešće računaju i koriste kao alat u analizi revizori, banke, ulagači na tržištima kapitala i ostali zainteresirani za financijski položaj kompanija. Različite zainteresirane strane traže različite informacije o poslovanju poduzeća, tako je i važnost pojedinih vrsta pokazatelja je različita različnim vrstama korisnika. Primjerice, banke će prvenstveno biti zainteresirane za pokazatelje solventnosti i likvidnosti, a dioničari za pokazatelje investiranja i profitabilnosti kompanije.

Sustavi pokazatelja 
Sustav pokazatelja definira se kao skupina financijskih pokazatelja odabranih prema određenim kriterijima, a ti pokazatelji su međusobno povezani i posloženi u hijerarhiju. Kao vršni ili ciljni pokazatelj postavlja se pokazatelj koji predstavlja cilj poslovanja kompanije ili neku drugu svrhu koja je predmet analize, a ostali pokazatelji su podređeni ciljnom pokazatelju. Vršni ili ciljni pokazatelj može se izračunati međusobnim zbrajanjem, oduzimanjem, množenjem ili dijeljenjem pokazatelja nižih razina. Na taj način moguće je lakše odrediti kako i koji čimbenici utječu na ostvarivanje vršnog pokazatelja, odnosno cilja poslovanja, a sami sustavi pokazatelja pružaju veću mogućnost izvještavanja od pojedinačnih pokazatelja.

Najpoznatiji sustav pokazatelja je Du Pontov model u kojem je kao vršni pokazatelj određen pokazatelj ROE – povrat na kapital, a kojemu su u prvoj razini podređeni stupanj financijske poluge i ROA – povrat na imovinu, odnosno marža profita i koeficijent obrtaja ukupne imovine.

Sintetički pokazatelji 
Zbrojni ili sintetički pokazatelji nastaju spajanjem (zbrajanjem, množenjem i sl.) više pojedinačnih pokazatelja u jedan pokazatelj koji onda predstavlja svojevrsnu ocjenu poslovanja određene kompanije. Time se dalje dobiva na jednostavnosti i preglednosti, no takvi pokazatelji istodobno često mogu dovesti u zabludu ako se upotrebljavaju samostalno. Također, oslanjanjem na zbrojne financijske pokazatelje gubi se perspektiva u analizi i pregled poslovanja kompanije. 

Investiranje